Гаюї, або Аюї () — французьке прізвище.

 Рене-Жюст Аюї (1743–1822) — французький мінералог і кристалограф.
 Валентин Гаюї (1745–1822) — французький благодійник, засновник першої школи для сліпих.
 Юст Валентинович Гаюї — інженер, працював в Одесі в першій третині XIX ст.

Французькі прізвища